Alan Cappelli Goetz – attore
Andreína Goetz – modella
Curt Goetz – drammaturgo e cineasta
Hermann Goetz – musicista
Hugo Goetz – sportivo
Kim Goetz – sportivo
Marcel Goetz – sportivo
Peter Michael Goetz – attore
Walter Goetz – accademico